Пітер Багдж (;  11 грудня 1957) — дизайнер американських коміксів. Народився у 1957 році в Пікскіле, штат Нью-Йорк, малює комікси з витонченим гумором на представників американського середнього класу. Опублікований протягом багатьох років незалежний гумористичний журнал «Hate».

У 1980 році DECADE працював з Робертом Крамбом збірниках в журналі під назвою . Він також відповідав за обкладинки ілюстрації та плакати художників і груп, як Тед Гранж, Sub Pop етикетка.

За роботу над коміксом  він був номінований на премію Ейснера у 1992 і 1993 в категорії «Найкращий письменник», а у 1995 році за «Найкраще розфарбовування».

Примітки

Посилання 
 

Карикатуристи
Лібертаріанці США
Письменники з Сіетла